North Shore Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Shore Historic District (Dade County, Florida), ID-Nr. 09000926
 North Shore Historic District (Pinellas County, Florida), ID-Nr. 03000040